Jakubovany ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:

 einer Ortschaft im Okres Sabinov, siehe Jakubovany (Sabinov)
 einer Ortschaft im Okres Liptovský Mikuláš, siehe Jakubovany (Liptovský Mikuláš)